Alerabat.com to założony w 2014 roku w Polsce serwis, oferujący kody rabatowe oraz usługę Cashback podczas zakupów online. Poza granicami Polski działa od 2016 roku pod nazwą buykers.com.

Od 2020 roku firma oferuje popularne rozszerzenie do przeglądarki, które automatycznie aplikuje kody rabatowe i aktywuje cashback bezpośrednio podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Od 2022 roku portal posiada w swoim asortymencie karty podarunkowe z cashabckiem do popularnych sklepów stacjonarnych, takich jak Biedronka czy Kaufland.

Portal Alerabat.com powstał w Polsce w 2014 roku. Jego siedziba główna znajduje się w Katowicach. W 2016 roku serwis rozpoczął ekspansję zagraniczną pod nazwą Buykers.com i aktualnie dostępny jest w 15 krajach świata. Obecnie firma współpracuje z bardzo wieloma sklepami internetowymi na całym świecie, z czego około 3000 działa w Polsce.

Historia serwisu 
 2014 r. – założenie domeny i rejestracja firmy.
 2015 r. – rozwój firmy i przekształcenie w spółkę z o.o.
 2016 r. – ekspansja na rynki zagraniczne (Czechy, Turcja).
 2018 r. – ekspansja na rynki zagraniczne (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, USA).
 2020 r. – uruchomienie wtyczki do przeglądarki.
 2021 r. – udostępnienie funkcji cashback.
 2022 r. – uruchomienie sklepu z kartami podarunkowymi za których zakup otrzymuję się Cashback.

Na czym zarabia serwis Alerabat.com? 
Model biznesowy firmy oparty jest na marketingu afiliacyjnym – sklepy internetowe płacą prowizję za każde zrealizowane przez użytkownika serwisu zamówienie. Ponad 50% tej prowizji przekazywane jest do użytkownika w formie Cashback.

Wtyczka 
Alerabat jest deweloperem wtyczki dostępnej na przeglądarki Google Chrome, Opera oraz Firefox. Jej zadaniem jest automatyczne sprawdzanie dostępnych kodów rabatowych oraz ich implementacja podczas zamówienia w celu obniżenia kosztów zakupu, które ponosi konsument. Dodatkową funkcjonalnością jest samoczynna aktywacja usługi Cashback w momencie zakupu.

Wtyczka zostałą już pobrana przez użytkowników przeglądarki Google Chrome ponad 500000 razy (dane z dnia 03.03.2023).

Aplikacja 
W asorytymencie usług Alerabat.com znajduje się także aplikacja dostępna na systemy Android oraz iOS. Aplikacja jest skorelowana z rozszerzeniem do przeglądarki i również pozwala na automatyczne sprawdzenie dostępnych kodów rabatowych podczas składania zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Aplikacja również obsługuje funkcję Cashback.

Działalność charytatywna 
Firma Alerabat.com aktywnie wspiera inicjatywy charytatywne takie jak: PAH, WOŚP, UNICEF. Jest aktywna również na portalu Siepomaga.pl.

Od 2017 roku spółka regularnie uczestniczy także w akcji Szlachetna Paczka.

Dodatkowe inicjatywy 
W 2020 roku firma rozpoczęła współpracę z Wydawnictwem Bauer Media przy organizacji ogólnopolskiej akcji „Stylowe Zakupy”.

Natomiast w roku 2021 spółka Alerabat.com nawiązała współpracę z producentem przeglądarki internetowej Opera, udostępniając jej użytkownikom rozszerzenie do przeglądarki Opera Coupons, oferujące kupony rabatowe w formie white-label.

Media społecznościowe 
Alerabat.com aktywnie działa na różnych platformach społecznościowych m.in. na Facebooku, Instagramie, YouTube czy TikToku.

Gwiazdy i influencerzy 
Marka Alerabat.com jest często promowana przez znanych polskich twórców internetowych takich jak: Revo, Gimper, Czvnik, DlaPieniędzy czy AbstrachujeTV.

Jesienią 2022 roku twarzą kampanii promocyjnej Alerabat.com była Magda Gessler.

Przypisy 

Reklama internetowa
Handel elektroniczny